Barbro Kvåle Trømborg (ur. 21 lutego 1992 r. w Brandbu) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Lillehammer Skiklub.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Barbro Kvåle Trømborg pojawiła się 7 marca 2009 roku w Harstad, podczas zawodów FIS Race na dystansie 5 km stylem klasycznym, zajmując 92. miejsce. W 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie była dziesiąta w sprincie techniką klasyczną. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, zajmując między innymi szóste miejsce sztafecie i szesnaste w biegu na 5 km klasykiem. Wystartowała również na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku, zdobywając złoty medal w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz srebrny w biegu łączonym.

W Pucharze Świata zadebiutowała w Drammen w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajęła 62. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 29 listopada 2014 roku w Ruce, zajmując 15. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajęła ostatecznie 89. miejsce. Nie startowała także na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992